Die Abkürzung AVF steht für:

 Afrikaner Volksfront, politische Burenorganisation in Südafrika
 Alpenvereinsführer, Standardwerke der alpinen Führerliteratur der Ostalpen
 Audio, Video, Foto
 Avoriaz (IATA-Code des Flughafens in Frankreich)

Die Abkürzung aVF steht für:
 augmented Voltage Foot, eine Ableitung im Elektrokardiogramm

AVF